Pieve di Sant'Andrea – chiesa nel Comune di Casalfiumanese
 Pieve di Sant'Andrea – chiesa di Iseo
 Pieve di Sant'Andrea – chiesa di Pistoia
 Pieve di Sant'Andrea – chiesa di Sarzana
 Pieve di Sant'Andrea – chiesa di Sommacampagna
 Pieve di Sant'Andrea – chiesa di Stignano, frazione di Buggiano
 Pieve di Sant'Andrea – chiesa di Toscolano Maderno
 Pieve di Sant'Andrea a Cercina – chiesa di Cercina, frazione di Sesto Fiorentino
 Pieve di Sant'Andrea a Limone – chiesa di Limone, frazione di Livorno
 Pieve di Sant'Andrea a Montedivalli – chiesa nel comune di Podenzana
 Pieve di Sant'Andrea – chiesa a Sant'Andrea, frazione di Busseto
 Pieve di Sant'Andrea di Bigonzo – chiesa a Serravalle, quartiere di Vittorio Veneto
 Pieve di Sant'Andreino – chiesa in località Le Cave a Rapolano Terme